Nomura är ett efternamn som kan syfta på,

 Kazuyo Nomura (född 1955), svensk textilkonstnär
 Masataka Nomura (född 1991), japansk fotbollsspelare
 Mitsugu Nomura, japansk fotbollsspelare
 Mutsuhiko Nomura, japansk fotbollsspelare och tränare. 
 Naoki Nomura (född 1991), japansk fotbollsspelare
 Tadahiro Nomura (född 1974), japansk judoutövare
 Tetsuya Nomura, japansk spel- och karaktärsdesigner
 Toshiro Nomura, japansk astronom
 Toyokazu Nomura, japansk judoutövare

Se även
 Nomura (auktor)

Japanska efternamn